«Human» — песня британского исполнителя и автора песен Rag’n’Bone Man, ставшая вторым синглом с . Сингл был издан 21 июля 2016 года лейблами Sony Music и Columbia Records.

Информация о песне 
Песня написана в тональности си-бемоль минор, умеренном темпе в 75 ударов в минуту. Вокальный диапазон охватывает две октавы от ля♭2 до си♭4.

К апрелю 2017 года было продано 903 тысячи копий сингла в Великобритании.

Песня была использована в трейлерах документального фильма «13th» от Netflix, видеоигры «Mass Effect: Andromeda» от «Bioware», телесериала «SS-GB», в эпизодах сериалов «В пустыне смерти» и «Оазис», а также в телесериале «Сверхлюди».

Автор рецензии австралийского издания «Дейли телеграф» сравнил «Human» с композицией «Take Me to Church» Хозиера — у обеих песен присутствует «честная» лирика, и они обе «отсылают к настоящей музыке во времена корпоративной поп-музыки»

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Хронология издания

Примечания 

Синглы Sony Music Entertainment
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад СНГ
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Греции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Песни Rag'n'Bone Man